Боб Брайан и Майк Брайан — победители турнира

Прошлогодние чемпионы —  Рохан Бопанна и Пабло Куэвас не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Бопанна в паре Эдуаром Роже-Вассленом дошёл до полуфинала, Куэвас в паре с Марселем Гранольерсом до четвертьфинала.

Посев 
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.

  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (Второй раунд)
  Оливер Марах /  Мате Павич (Финал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Отказ от участия)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Раджив Рам (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2018